Příjmení Samsonov (), přechýleně Samsonovová (), má více nositelů: 

 Alexandr Samsonov (1859– 1914), generál ruské carské kavalérie
 Ilja Samsonov (* 1997), ruský lední hokejista, brankář
 Ljudmila Samsonovová (* 1998), ruská tenistka
 Tamara Samsonovová (* 1947), ruská sériová vražedkyně
 Vladimir Samsonov (* 1976), běloruský stolní tenista